Карл Лангганс: Лангганс, Карл Готтгард (1732—1808) — прусский архитектор и строитель.
 Лангганс, Карл Фердинанд (1781—1869) — прусский архитектор, сын Карла Готтгарда Лангганса.